Qulan kan syfta på:

Geografi

Iran 

 Qūlān, ort, Östazarbaijan,

Kazakstan 

 Kulan (ort), Zjambyl, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar